City Tower ist der Name folgender Gebäude:

 City Tower Linz, Hochhaus in Linz
 City Tower Offenbach, Hochhaus in Offenbach am Main
 City Tower Prag, Hochhaus in Prag
 City Tower Vienna, Bürogebäude in Wien